La Madalena ima više značenja:
 La Madalena (Olbija-Tempio)
 La Madalena (Kaljari)
 La Madalena (Đenova)
 La Madalena (Torino)